Bitan este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Gabriel Bitan (n. 1998), atlet român 
 David Bitan (n. 1962), om politic israelian
 Sylvain Bitan (n. 1941), atlet tunisian

Vezi și 
 Bițan